

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч IV чемпионата Европы

Товарищеский матч

Отборочный матч IV чемпионата Европы

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Ссылки 
 Игры сборной, 1978

1978